Михаи́л Васильевич Григо́рьев:
 Григорьев, Михаил Васильевич (1876—1917) — полковник русской армии, Георгиевский кавалер.
  Григорьев, Михаил Васильевич (1896—1940) — капитан ГБ, сотрудник ИНО НКВД, приговорён в ВМН.
 Григорьев, Михаил Васильевич  — лауреат Сталинской премии III степени за 1952 год.
 Григорьев, Михаил Васильевич (род. 1948) — председатель Витебского горисполкома в 1995—1996 гг.
 Григорьев, Михаил Васильевич (род. 1954) — режиссёр киностудии «Ленфильм».
 Примечания